Natuurkunde
 Curie, een natuurkundige eenheid 

 Ruimtevaart
 Curie (Rocket Lab), de kick-stage van de Electron-raket.

Familienamen
 Marie Curie (1867-1934), natuurkundige die onder andere het element radium ontdekte
 Pierre Curie (1859-1906), natuurkundige en echtgenoot van Marie Curie
 Irène Joliot-Curie (1897-1956), scheikundige en dochter van Marie en Pierre Curie
 Ève Curie (1904-2007), schrijfster, journaliste, concertpianiste en hun andere dochter

Religie
 Diocesane curie, het bestuursorgaan van een bisdom
 Romeinse Curie, het pauselijke bestuursorgaan

Justitie
 Koninklijk Hongaarse Curie, hooggerechtshof van het koninkrijk Hongarije